Александр Николаевич Мордвинов:

 Мордвинов, Александр Николаевич (1792—1869) — русский государственный деятель, управляющий делами Третьего отделения императорской канцелярии, тайный советник, статс-секретарь, сенатор.
 Мордвинов, Александр Николаевич  (1799—1858) — граф, русский художник-любитель. Камергер и коллежский советник.